Questa è la prima edizione del torneo dal 1996.

In finale Yoshihito Nishioka ha sconfitto Denis Shapovalov con il punteggio di 6-4, 7-65.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno.

  Casper Ruud (quarti di finale)
  Cameron Norrie (quarti di finale, ritirato)
  Taylor Fritz (ritirato)
  Denis Shapovalov (finale)

  Daniel Evans (primo turno) 
  Borna Ćorić (ritirato) 
  Miomir Kecmanović (primo turno) 
  Jenson Brooksby (semifinale)

Wildcard 

  Hong Seong-chan (primo turno)
  Nam Ji-sung (primo turno)

  Kaichi Uchida (secondo turno)

Qualificati 

  Nicolás Jarry (secondo turno)
  Chung Yun-seong (primo turno)

  Wu Tung-lin (primo turno) 
  Yosuke Watanuki (primo turno)

Lucky loser 

  Aleksandar Kovacevic (semifinale)
  Hiroki Moriya (primo turno)

  Shintaro Mochizuki (secondo turno) 
  Ryan Peniston (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Korea Open Tennis Championships 2022